Нижнеде́вицк — село в России, административный центр Нижнедевицкого района Воронежской области, а также Нижнедевицкого сельского поселения.

Ранее было уездным городом Воронежской губернии.

География 
Расположено на реке Деви́ца.

Климат 
Климат Нижнедевицка — умеренно континентальный, с холодной, снежной зимой и тёплым, но не очень жарким летом. На климат Нижнедевицка помимо географических факторов (продолжительности светлого времени суток, направления ветра) существенно влияет и рельеф местности — село расположено в низине, что приводит к дополнительному выхолаживанию в ночное время.

История 
Нижнедевицк возник как село Нижняя Деви́ца на речке Деви́ца в конце XVII века. В 1680 году группе служилых людей была выделена земля «в Осколском уезде в Ублинском стану … на Девице речке». В последующие годы там же выделялась земля и другим служилым людям.

Основателями села, как и близлежащих сёл Новая Ольшанка, Турово, Вязноватовка, Хохол, были мелкие служилые люди, охранявшие в XVII веке южные окраины России от набегов крымских и ногайских татар. Эта категория населения впоследствии получила название однодворцев. Последние сохранили некоторые привилегии, не свойственные крестьянам, и даже имели право владеть крепостными крестьянами. В 1718 году в селе Нижняя Девица (деревянная церковь архистратига Михаила, построена в 1710 году) стояло 69 дворов однодворцев и 3 двора служителей церкви. Проживало в селе  и 

В основном первопоселенцы пришли из сёл нынешней Курской области, городов Землянск и Старый Оскол. Они занимались земледелием, скотоводством и были обязаны пополнять особый род территориальных войск — ландмилицию (учреждена в 1713 году). Служилым лицам в 1718 году в селе принадлежало 35 дворов.

До 1779 года село Нижняя Девица входило в состав Заубленского стана Старооскольского уезда Белгородской губернии. В 1779 году, в связи с расформированием Белгородской губернии, село Нижняя Девица передаётся из Старооскольского уезда в Воронежскую губернию и переводится в статус уездного города Нижнедевицк ого уезда.

При новом административном делении в Нижнедевицк перевозится административные здания из упразднённого города Костенск (ныне село Костенки Хохольского района). В них размещают уездный суд, городскую полицию, казначейство, земский суд. Позже построены «тюремная изба» и дом городничего. Нижнедевицк становится центром обширного уезда, куда вошли территории современного Нижнедевицкого, частично Хохольского, Репьевского районов, Белгородской и Курской областей, на которых проживало 19799 человек. Близость таких крупных городов, как Воронеж и Старый Оскол, не позволили развиться Нижнедевицку в крупный торговопромышленный центр.

В 1781 году Екатерина II утвердила герб и план города. Ядро застройки по этому плану сохраняется и сейчас.

В 1794 году в городе насчитывалось 316 домов и проживало 930 душ, строились каменная церковь, гостиный двор с мясными лавками, в предместьях находились кузницы.

XIX век 
В 1800 году в городе было уже две церкви, 7 лавок, шесть водяных мельниц. Проживало 1907 жителей.

В 1812 году из города на войну с французами взято 20 рекрутов (из уезда — 175 человек). Они в составе третьего и четвёртого егерских воронежских полков сражались под Москвой и Тарутино.

В 1817 году в Нижнедевицке разместился на постой Нежинский конно-егерский полк, вернувшийся из-за рубежа.

В 1821 году проездом из Воронежа в Курск, Александр I остановился на ночлег в Нижнедевицке.

В 1825 году в городе (без слобод) проживало 753 человека, имелось 77 деревянных (каменных не было) домов, 20 лавок, питейный двор, 10 садов, каменная церковь (деревянную разобрали).

В 1841 году открыто первое учебное заведение — приходское училище, а в 1842 году — больница на 12 коек.

В 1842 году в Нижнедевицке проживало 1447 человек. Имелось 3 каменных и 131 деревянных домов, 4 фабрики, 30 лавок, 4 трактира, 2 питейных дома.

В 1859 году в Нижнедевицке проживало 2560 человек.

В 1875 году в городе открыта телеграфная станция.

В 1892 году между Нижнедевицком и железнодорожной станцией построено шоссе, оно связало город с железной дорогой Воронеж-Курск, движение поездов по которой началось в 1894 году.

В 1897 году в Нижнедевицке было 310 дворов и 2879 жителей.

В 1899 году открыта первая публичная библиотека. Купцы Сидоровы построили крупную паровую мельницу, на центральной площади возвели каменные особняки.

XX век 
В 1913 году приняты в эксплуатацию водопровод, электростанция, телефон, для школ куплен синематограф, открылся музей (народного образования).

10 января 1918 года на первом уездном съезде крестьянских и солдатских депутатов установлена советская власть. Подавляющая часть делегатов — эсеры.

26 сентября 1919 года город занят войсками под командованием белого генерала Шкуро. На террор «красных» «белые» ответили своим террором.

8 ноября 1919 года «красные» отбили Нижнедевицк, а 9 ноября «белые» вернули город. 15 ноября «белые» оставили Нижнедевицк. Началось восстановление советской власти.

В 1926 году в Нижнедевицке было 353 дома, проживало 2254 человека. Имелось несколько школ, театр, Дом культуры, изба-читальня, библиотека, строилось крупное здание больницы на 60 коек.

В 1928 году после упразднения уезда, Нижнедевицк утратил статус города и стал селом, центром Нижнедевицкого района Центрально-Чернозёмной области.

В 1934 году вошёл в состав Воронежской области.

Во время коллективизации на территории села организованно несколько колхозов, МТС.

3 июля 1942 года Нижнедевицк оккупирован фашистскими войсками и освобождён в конце января 1943 года.

В 1963 году село теряет статус райцентра, а в 1965 году он был восстановлен.
Во второй половине XX века в Нижнедевицке шло интенсивное строительство жилья, объектов социального и промышленного назначения. Возведены две школы, банки, административные здания, маслозавод, птицефабрика, больничный и торговый комплексы. Дом культуры, узел связи. Благоустраивались улицы села, создано водохранилище. Через село пролегла трасса Курск — Саратов.

В 1993 году в село проложен газопровод и началась его газификация, которая близка к завершению.

За более чем трёхвековую богатую историю Нижнедевицк давно перешёл границы первопоселенческого села, превратившись в уютное село-райцентр в центре Средне-Русской возвышенности на северо-западе Воронежской области.

Население

Инфраструктура 
В селе Нижнедевицк расположены: реабилитационный центр для несовершеннолетних на 25 мест и центр социального обслуживания населения «Уют».

Памятники истории и культуры

Примечания

Ссылки 
 
 
 Герб Нижнедевица
 Вознесенский храм Нижнедевицка
 Департамент культуры Воронежской области

Населённые пункты России, утратившие статус города
Населённые пункты Нижнедевицкого района
Районные центры Воронежской области